Okręty US Navy o nazwie USS  „Charleston”:
 Pierwszy . W służbie w latach 1798-1802.
 Drugi  był krążownikiem pancernopokładowym. Wszedł do służby w 1889, rozbity w 1899.
 Trzeci  był krążownikiem pancernopokładowym. W służbie w latach 1905-1923.
 Czwarty  był kanonierką. W służbie w latach 1936-46.
 Piąty  był okrętem zaopatrzeniowym. W służbie w latach 1968-92.
 Szósty USS „Charleston” (LCS-18) jest okrętem walki przybrzeżnej typu Independence (zwodowany w 2017 roku).

Fikcja
USS „Charleston”, był statkiem kosmicznym z serialu Star Trek: Następne pokolenie. Wystąpił w odcinku The Neutral Zone.
USS „Charleston” (SSN-704), był amerykańskim okrętem podwodnym pojawiającym się w filmie telewizyjnym On the Beach

Charleston